Светът на диска () е поредица на британския писател Тери Пратчет, която съдържа над 40 книги. Първата книга от поредицата – „Цветът на магията“ излиза през 1983. Хронологията на издаване на книгите е обвързана с развиващата се история, въпреки че в някои книги или групи от книги не се прави сюжетна връзка с останалите. По темата са направени множество театрални постановки, комикси, анимационни сериали и компютърни игри.

Произведения 
Книгите от поредицата могат условно да се разделят на групи. В действителност за някои от героите са отделени няколко книги.

От 2022 г. правата за издаване на поредицата са купени от ozone.bg, който ги преиздава чрез сътрудничествто на издателство „Artline Studios“ и издателство „Архонт-О“

Поредица „Истории за Света на Диска“, публикувана от издателствата „Архонт-О“ и „Artline Studios“

Източници